Ribeirense – abitanti di Ribeira (Brasile)
Ribeirense – abitanti di Ribeira do Piauí
Ribeirense – abitanti di Ribeirão Vermelho
Ribeirense – abitanti di Ribeirão do Largo